Мемориал Ондрея Непелы 2017 года () — международное соревнование по фигурному катанию, проводимое Словацкой федерацией фигурного катания на арене Зимнего стадиона Ондрея Непелы в Братиславе с 21 по 23 сентября 2017 года. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское, женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Это был юбилейный 25-й турнир, проводимый с 1993 года в память о чехословацком фигуристе (словаке) Ондрее Непеле (1951—1989), Олимпийского чемпиона 1972 года, трёхкратного чемпиона мира, пятикратного чемпиона Европы.

Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» текущего сезона и является четвёртым его этапом.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация
 Результаты

2017 год в фигурном катании
Мемориал Ондрея Непелы
Фигурное катание в сезоне 2017/2018
Сентябрь 2017 года
Спорт в Словакии в 2017 году